Cratere Huggins – cratere lunare
 Cratere Huggins – cratere su Marte